El Torito ("o tourinho" em espanhol) é uma cadeia de restaurantes estadunidense de culinária mexicana com filiais na Califórnia, Arizona, Oregon, Indiana, Japão e Turquia. Sua sede fica localizada em Cypress (Califórnia).

Também fazem parte da rede as marcas Acapulco Mexican Restaurant and Cantina e Chevy's. A empresa também possui uma rede de restaurantes de grande capacidade, a The El Torito Grill.

Ligações externas
-Página oficial

Restaurantes dos Estados Unidos
Culinária do México